Il singolare maschile del torneo di tennis Swedish Open 1974, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Björn Borg che ha battuto in finale Adriano Panatta 6-3, 6-0, 6-7(2), 6-3.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Swedish Open 1974